Pirog ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anthony Pirog (* ≈1980), amerikanischer Jazz- und Fusiongitarrist
 Dmitri Jurjewitsch Pirog (* 1980), russischer Politiker und ehemaliger Boxweltmeister